Bobby Moynihan – attore statunitense
 Colin Moynihan – imprenditore, dirigente sportivo e politico inglese
 Daniel Patrick Moynihan – politico, sociologo e diplomatico statunitense
 Johnny Moynihan – cantante e chitarrista irlandese